Бахо Гранде има више значења:

 Бахо Гранде (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бахо Гранде (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бахо Гранде (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бахо Гранде (Зарагоза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бахо Гранде (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику